Потреро де Монрој има више значења:

 Потреро де Монрој (Агва Бланка де Итурбиде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Потреро де Монрој (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику